Amstetten peut faire référence à :
 Amstetten, ville autrichien du district d'Amstetten, en Basse-Autriche ;
 Amstetten, commune allemande de l'arrondissement d'Alb-Danube, en Bade-Wurtemberg.